Todesurteil bezeichnet:
 Urteil, mit dem die Todesstrafe verhängt wird

Filme:
 Todesurteil (1919), deutscher Spielfilm von Martin Berger
 Death Sentence – Todesurteil, US-amerikanischer Thriller, 2007
 Todesurteil – Nemez und Sneijder ermitteln, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Christopher Schier (2021)

Siehe auch: